Манза может означать:

 Манза — китаец в Уссурийском крае;
 Манза — залив на побережье Танзании;
 Манза — название ряда населённых пунктов в Африке;
 Манза — один из африканских языков.